Вълковия може да се отнася за:

 Вълковия, село в община Цариброд, Западните покрайнини, Сърбия;
 Вълковия, село в община Бървеница, Северна Македония;
 Вълковия, село в община Маврово и Ростуше, Северна Македония.